William Lyman ist der Name folgender Personen:

* William Lyman (Politiker) (1755–1811), US-amerikanischer Politiker
 William Lyman (Erfinder) (1821–1891), US-amerikanischer Erfinder
 William R. Lyman (1898–1972), US-amerikanischer American-Football-Spieler